Saint Mary, parrocchia di Antigua e Barbuda;
Parrocchia di Saint Mary, in Giamaica;
Parrocchia di Saint Mary, in Louisiana, negli Stati Uniti.